Лукино Село () је насеље града Зрењанина у Средњобанатском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 498 становника.

Демографија 
У насељу Лукино Село живи 477 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,4 година (37,3 код мушкараца и 41,5 код жена). У насељу има 217 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,76.

Ово насеље је углавном насељено Мађарима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Познате личности 
 Јаника Балаж, југословенски и ромски тамбураш

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Зрењанин
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији